

Patronyme 

 Jacques Henri Esnard, général français de la Révolution.

Toponyme 

 Le Mesnil-Esnard, commune française.
 Canton du Mesnil-Esnard, division administrative française.